Antegnati ist der Nachname von mehreren Personen aus der gleichnamigen italienischen Orgelbauerfamilie in Brescia:
 Bartolomeo Antegnati († 1501)
 Benedetto Antegnati (1535–1608), Sohn von Giovanni Giacomo Antegnati
 Costanzo Antegnati (1549–1624), Orgelbauer und Kirchenmusiker in Brescia, Sohn von Graziadio Antegnati dem Älteren
 Giovanni Battista Antegnati (um 1490 – vor 1560), Sohn von Bartolomeo Antegnati
 Giovanni Francesco Antegnati (1587 – um 1630), Sohn von Costanzo Antegnati
 Giovanni Giacomo Antegnati (um 1495 – 1563), Sohn von Bartolomeo Antegnati
 Graziadio Antegnati der Ältere (1525–1590), Sohn von Bartolomeo Antegnati
 Graziadio Antegnati der Jüngere (1608–1656), Sohn von Giovanni Francesco Antegnati